Augusto Andaveris Iriondo (5 de maio de 1979) é um futebolista boliviano que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Aurora.

Carreira 
Augusto Andaveris foi um dos líderes da equipe responsável pela qualificação La Paz FC para a Copa Libertadores da América de 2008. Em março de 2008, ele foi convidado a experimentar com Shandong Luneng Taishan FC da China , que joga na Liga dos Super chinês. No entanto, as partes não foram capazes de concordar em termos comerciais. Portanto, Andaveris retornou a La Paz , ​​em abril de 2008. Após dezoito jogos no Apertura 2008 (dos quais Andaveris perdeu quatro jogos), Andaveris marcou dez gols. Ele teve quatro jogos em que marcou dois gols no mesmo jogo.
Seus clubes anteriores são Club Bolívar, Universidad Iberoamericana, Jorge Wilstermann, San José, Oriente Petrolero, o clube albanês SK Tirana, Inter Baku do Azerbeijão, bem como, uma segunda passagem no Club Bolívar. Entre 2001 e 2007, Andaveris foi tampado para a equipe nacional boliviano em doze jogos, com um gol marcado.

Ligações externas
 Augusto Andaveris no National Football Teams

Futebolistas da Bolívia
Jogadores da Copa América de 2007
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Club Deportivo Jorge Wilstermann
Futebolistas do Club Deportivo San José
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Futebolistas do La Paz Fútbol Club
Futebolistas do Club Real Potosí
Futebolistas do Club Aurora
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol